Gradna je:

 Gradna, naselje kod Samobora
 Gradna (potok), potok kod Samobora